Montemagno steht für:

 Montemagno, Gemeinde in der Provinz Asti, Region Piemont, Italien
 Montemagno (Calci), Ortsteil von Calci in der Provinz Pisa, Region Toskana, Italien
 Montemagno, Ortsteil von Camaiore in der Provinz Lucca, Region Toskana, Italien
 Montemagno, Ortsteil von Quarrata in der Provinz Pistoia, Region Toskana, Italien

Montemagno ist der Familienname folgender Personen: